Площадь Побед:
 Площадь Побед — площадь в Париже.
 Площадь Побед — площадь в Новокузнецке.